Шимин Александр Сергеевич (род. 4 февраля 1989) — «Мастер спорта России международного класса» (2009, плавание, вольный стиль). Победитель первых Черноморских игр 2007 года. Участник Универсиад в Белграде (2009) и Шеньчжене (2011). Чемпион России (2010 - 800 м). Бронзовый призёр чемпионатов России (2008, 2011 - 400 м; 2009 - 800 м; 2010 - 1500 м). Бронзовый призёр чемпионата России на короткой воде (2015 - эстафета 4х200 м в/с).

Биография 
Родился 4 февраля в 1989 году в селе Верхний Услон Верхнеуслонский район, Татарская АССР. Живет в Казани. В 2012 году окончил Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, радиотехнический факультет.

Мастер спорта России международного класса (2009, плавание, вольный стиль).

Неоднократный призёр первенств России: Чемпион России (2010 - 800 м). Бронзовый призёр чемпионатов России (2008, 2011 - 400 м; 2009 - 800 м; 2010 - 1500 м).

Бронзовый призёр чемпионата России на короткой воде (2015 - эстафета 4х200 м в/с).

Тренер - Эльвира Ильдусовна Гарнышева.

Выступал за Республику Татарстан.

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Выпускники Казанского технического университета
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы России по плаванию